Il toponimo Nueva Granada può riferirsi a diverse località:

Nueva Granada, comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena
Nueva Granada, comune di El Salvador nel Dipartimento di Usulután